Символ ! (33 символ в ASCII) может означать:
 Восклицательный знак — знак препинания.
 Постальвеолярный щёлкающий согласный — согласный звук в Международном фонетическом алфавите.

Математика и информатика 
 Факториал.
 Отрицание в некоторых языках программирования.
 Беспорядок (перестановка).
 Единственность в математике и логике.
 Конечность.

Музыка 
 !!! (Chk, chk, chk) — американская дэнс-панк группа.
 ! — альбом 1995 года группы The Dismemberment Plan.
 !!! — альбом группы !!!.
 «! (The Song Formerly Known As)» — сингл с альбома Unit группы Regurgitator.
 驚嘆號! (jīng tàn hào), Exclamation Mark или Exclamation Point — альбом Джей Чоу.
 Exclamation Point — альбом группы DA!.
 ! — альбом рэпера Trippie Redd.

Другое 
 Обозначение хорошего хода в шахматах.
 Оператор разыменования в BCPL.
 ! используется для безоговорочного выполнения директив CONFIG.SYS в FreeDOS.

См. также 
 
 Интерробанг — экспериментальный знак препинания, представляющий собой наложение вопросительного и восклицательного знаков.
 ⸮